Gustavo A. Madero (1875-1913), Mexicaans politicus
 Gustavo Madero Muñoz (1955- ), Mexicaans politicus